Paul Barber (acteur) (1952), Brits acteur
 Paul Barber (hockeyer) (1955), Brits hockeyer